Svetovni pokal v smučarskih skokih 1990 je enajsta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1990 v športu
1990